Wołodźki – wieś na Białorusi
 Wołodźki – wieś na Litwie
Wołodźki – wieś na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie dokszyckim, w sielsowiecie Królewszczyzna.